

Cinema e televisione 
 Wonder Woman: Who's Afraid of Diana Prince? – cortometraggio di prova del 1967, diretto da Leslie H. Martinson
 Wonder Woman – film TV del 1974, diretto da Vincent McEveety, mancato episodio pilota dell'omonima serie televisiva
 Wonder Woman  – serie televisiva statunitense (1975-1979)
 Wonder Woman  – film d'animazione del 2009 diretto da Lauren Montgomery
 Wonder Woman  – film di Patty Jenkins del 2017
 Wonder Woman 1984  – film di Patty Jenkins del 2020

Fumetti 
 Wonder Woman  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Wonder Woman  – personaggio dei fumetti DC Comics proveniente da Terra-Due

Musica 
 Wonder Woman  – singolo di Namie Amuro del 2011
 Wonder Woman  – singolo di Trey Songz del 2007
 Wonder Woman – brano di Kacey Musgraves, tratto dall'album Golden Hour (2019)